Jan Godlewski (ur. 1945) – fizyk
 Jan Godlewski (ur. 1941) – architekt